Sint-Engelbertuskerk (Deurne)
 Sint-Engelbertuskerk (Prosperpolder)
 Sint-Engelbertuskerk (Wemmel)